Pietro Antonio Fiocco (1654-1714) est un musicien bruxellois.
 Joseph-Hector Fiocco (1703-1741) est un musicien bruxellois, fils du précédent.